The Waltz Queen kan verwijzen naar twee albums van Patti Page:
 The Waltz Queen (1955), een studioalbum uitgegeven door Mercury Records in 1955
 The Waltz Queen (1958), een compilatiealbum uitgegeven door Wing Records, een sublabel van Mercury, in 1958